El término Teatro Novedades puede referirse:

 al Teatro Novedades de Madrid;
 al Teatro Novedades de Barcelona.
 al '''Teatro Novedades de Santiago de Chile